Wendi – quinto imperatore cinese della dinastia Han
Wendi – variante del nome proprio di persona femminile Wendy
Wendi – altro nome dei Venedi, antica popolazione slava